Budeanu:
 Constantin Budeanu
 Constantin H. Budeanu
 Delia Budeanu
 Ioan Radu Budeanu
 Petru Budeanu
 Radu Budeanu
Mihai Budeanu

Nume de familie românești